М+ - це музей візуальної культури, який зараз будується в Культурному районі Західного Коулуна в Гонконзі. Його планується відкрити в 2021 році.

Місія 
Місія музею М+ полягає в тому, щоб зосередитись на «візуальній культурі 20-го і 21-го століття, широко визначеній, з точки зору Гонконгу та з глобальним баченням. Завдяки відкритій, гнучкій та перспективній позиції, М + прагне надихнути, порадувати, навчати та залучати громадськість для вивчення різноманітності та сприяння творчості» . Музей покликаний конкурувати з Тейт Модерн, нью-йоркським ММА та Центром Помпіду з точки зору широти та важливості своїх колекцій. 

Музей М+ очолює виконавчий директор Суханья Раффель, а адміністрація - Управління культурного округу Вест-Коулун, статутна установа уряду Гонконгу. У майбутньому буде створено окрему дочірню компанію з метою забезпечення її «незалежності та ефективності».  Майбутній директор Ларс Ніттве пояснив, що назва походить від концепції «музею та іншого», і що його команда прагнула вийти за рамки типової моделі художнього музею, наприклад, слугуючи вітриною різноманітні сюжети, такі як архітектура, кіно та всі види рухомих зображень, включаючи анімацію та відеоігри.

Дизайн будівлі 
Після архітектурного конкурсу в 2012 році було оголошено шість фіналістів проекту музею М+, а саме: Herzog & de Meuron і Farrells,Кадзуйо Седзіма і Рюе Нісідзава, Renzo Piano Building Workshop, Бан Сігеру і Thomas Chow Architects, Snøhetta, і Тойо Іто та Бенуа.  Кожній команді було компенсовано 1 мільйон доларів Гонконгу.  Виграшний дизайн Herzog & de Meuron та Farrells був оголошений  у червні 2013 р. В рамках Генерального плану культурного району Вест-Коулун, розробленого компанією Foster + Partners  , архітектори запропонували включити використання підземного «знайденого простору», маючи на увазі простір, що оточує залізничні тунелі аеропорту, що проходять безпосередньо під місцем, як «радикальна» підземна виставкова зона та зона вистав. 

Дизайн будівлі має основний вигляд догори дном Т. Основна горизонтальна плита, в якій розміщені виставкові площі, піднята від землі, дозволяючи пішохідній циркуляції знизу. Вгорі у вежі розміщуються «громадські ресторани, лаунжі та сади» разом із офісами та науково-дослідними установами. Із загальної площі 700 000 квадратних футів (приблизно 65 000 м²) планується зарезервувати 185 000 квадратних футів (приблизно 17 000 м²) для виставок, лише трохи більше, ніж MoMA.  На додаток до внутрішнього простору, система світлодіодного дисплея буде інтегрована в горизонтальні жалюзі на фасаді, слугуючи гігантським екраном для творів мистецтва, видимих ​​через гавань Вікторія. 

Будівництво музею розпочалось у 2014 році. Часова капсула, що містить твори місцевих школярів, яка повинна бути розпечатана через 100 років, була закладена на місці в 2015 році . Будівля закінчилася достроково в кінці 2018 року  і повинна бути передана команді М+ в кінці 2019-2020 років. Зараз відкрите відкриття планується на кінець 2020 року або на 2021 рік.

Діяльність 

Музей М+ прагнув залучити громадськість, проводячи численні попередні заходи та виставки під назвою «Мобільний М+».

«Мобільний М+: Яу Ма Тей» відбувся у 2012 році. Музей доручив семи гонконзьким художникам створити монтажні роботи, розкидані по всьому Яу Ма Тей, старому району Коулуна, поблизу місця майбутнього музею. Проекти - художників Кван Шенг-чи, Вонг Вай-ін, Леунг Мі Пінг, Еркка Ніссінен, Пак Шен-чуен, Цан Кін-Ва і Ю Ліквай - були зосереджені на питаннях, пов’язаних з історією та політикою Гонконгу .

«Мобільний М +: інфляція!» було показано шість гігантських надувних скульптур на вільних землях майбутнього культурного району Західний Коулун. Серед представлених художників були Джеремі Деллер, Пол Маккарті, Там Вай Пінг та Као Фей. Він був представлений з 25 квітня по 9 червня 2013 року та залучив понад 150 000 відвідувачів .

«Мобільний M +: NEONSIGNS.HK» - це онлайн-виставка неонових вивісок Гонконгу, знакова особливість міста, яка, як зазначив музей, «швидко зникає». На вебсайті відображаються кураторські та замовлені письмові та візуальні матеріали, а також фотографії, відібрані з понад 4000 матеріалів, представлених у краудсорсингу. Компанія М+ також придбала для своєї постійної колекції деякі неонові вивіски, яким загрожувало знищення .

«Будівля М +: Колекція музею та архітектури» була демонстрацією зростаючої колекції архітектури музею, яка проводилася з 10 січня по 9 лютого 2014 року в галереї ArtisTree в Тайку Шінгу. На момент виставки архітектурна колекція налічувала близько 1000 предметів, з яких було виставлено понад 120. Захід також продемонстрував майбутній дизайн будівлі музею, а також інші п’ять робіт, що потрапили до шорт-листа з архітектурного конкурсу. 

«Мобільний М +: Живе мистецтво», представлений наприкінці 2015 року, являв собою живу мистецьку програму та виставку про минуле мистецтво перформансу. Він проводився в різних місцях навколо Гонконгу і демонстрував художників, включаючи Джона Кейджа, Петті Чанг та кількох місцевих художників .

Колекції 
Відповідно до своєї місії, колекція музею М+ включає широкий спектр засобів масової інформації міжнародних художників, включаючи «ескізи, електронні носії, інсталяції, предмети, живопис, фотографію, архітектурні макети, друковану продукцію, скульптуру та нематеріальні матеріали, засновані на часі.»

12 червня 2012 р. , швейцарський колекціонер, як повідомляється, найбільшої та найповнішої колекції сучасного китайського мистецтва у світі, оголосив, що передасть більшість своїх володінь М+.  Це першочергове придбання включало 1463 подаровані роботи 325 художників, «консервативно оцінені» в 1,3 мільярда доларів Гонконгу, на додаток до придбання у Сігга ще 47 робіт на 177 мільйонів доларів  . Після відкриття колекція М+ Сігг буде представлена ​​«ізольовано» в приміщенні музею, а потім буде показана в контексті загальної колекції.  Сігг заявив, що обрав музей Гонконгу серед музею в материковому Китаї, оскільки колекція включає роботи художників, придушених китайським урядом, наприклад 26 творів Ай Вейвея. У тому ж ключі музей придбав майже 100 фотографій серії Лю Кин Шинга «Китай після Мао», включаючи фотографії кривавих наслідків репресій на площі Тяньаньмень у 1989 році . Директор-засновник Ларс Ніттве заявив, що, незважаючи на попередження пропекінського радника з питань законодавства Чан Кам-лама «не змішувати мистецтво та політику», музей «не відхилятиметься» від політично делікатних питань .

У 2013 році музей оголосив, що придбав «найповнішу колекцію [...] державної установи» мистецтва перформансів тайванського художника з міста Нью-Йорк Течінг Ссі. Станом на 2013 рік музей повідомив, що придбав 800 робіт , із понад 80% від «місцевих художників та дизайнерів», включаючи графіті Цан Цоу Чой (так званий «Король Коулуна»), які були подаровані. До березня 2014 року, як повідомлялося, колекція зросла приблизно до 2700 робіт . Серед перших художників неазіатських країн, які потрапили до колекції, - Кендіс Брейц.

Відповідно до прагнень музею М+ представити широкий спектр артефактів із візуальних культурних сфер поза традиційними формами візуального мистецтва, колекція М+ також включає ряд архітектурних робіт, включаючи роботи Френка Ллойда Райта та Людвіга Міса ван дер Рое, архітектурні моделі Ма Янсонга, архітектурна модель та роботи з візуалізації WOHA та цілий суші-бар, розроблений Широ Кураматою.  У 2019 році музей придбав цілий архів впливового британського архітектурного колективу Archigram, незважаючи на передбачувані спроби заблокувати продаж закордонному покупцеві .

Примітки

Посилання 

 
M+ Stories stories from inside M+
 M+ Matters , a series of public talks hosted by the museum
 neonsigns.hk  online exhibition of Hong Kong's neon signage heritage

Музеї азійського мистецтва